Дробязко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Дробязко, Богдан Дмитриевич (род. 1970) — российский режиссёр.
 Дробязко, Василий Иосифович (1920—?) — Герой Советского Союза.
 
 Дробязко, Маргарита Александровна (род. 1971) — литовская фигуристка.
 Дробязко, Сергей Игоревич (род. 1971) — российский историк.